La  du championnat d'Angleterre de football est remportée par Manchester United. C’est le deuxième titre du club. Manchester remporte le championnat avec un tout petit point d’avance sur Aston Villa.

Oldham accède pour la première fois à la première division.

Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division.

Albert Shepherd, joueur de  Newcastle United, avec  25 buts, termine meilleur buteur du championnat.

Les clubs de l'édition 1910-1911

Résultats

Classement 

   

|}

Meilleur buteur 
 Albert Shepherd,  Newcastle United,  25 buts

Bilan de la saison

Notes et références

Sources 
 Classement sur rsssf.com

1910-1911
Sport en Angleterre en 1910
Sport en Angleterre en 1911
A
A